Фамилия:
 Дебес, Лотар (1890 — 1960) — группенфюрер СС.
 Дебес, Эрнст (1840 — 1923) — немецкий картограф.

Топонимы:
 Дебес  — кратер на видимой стороне Луны.

Примечания